Margadana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Margadana, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Margadana, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar